Сан Хосе де Грасија има више значења:

 Општина Сан Хосе де Грасија (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Сан Хосе де Грасија, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де Грасија, Пало Дулсе (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе де Грасија, Сан Хосе Окумичо (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Хосе де Грасија, Ел Пуеблито (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Санта Марија Ндуајако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Молкаксак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де Грасија, Сан Хосе (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де Грасија (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику